Нарцис (міфологія) — персонаж давньогрецької міфології, син річкового бога Кефіса, який закохався у власне відображення.
 Нарцис (рослина) (Narcissus) — рід однодольних рослин з родини амарилісових.
 П'єр Нарцис — співак.